Niemcy:
 Erbach – dzielnica Eltville am Rhein
 Erbach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Erbach – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Odenwald
 Erbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Inne:
 Erbach – hrabstwo
 Erbach – ród

Zobacz też:
 Niedererbach
 Obererbach